TCL puede referirse a:

 TCL, acrónimo de Tiempo cognitivo lento, subtipo de Trastorno por déficit de atención con hiperactividad;  
 Tcl (pronunciado /tí.quel/, originado del acrónimo en inglés "Tool Command Language" o lenguaje de herramientas de comando; o
 TCL Technology, empresa multinacional de origen chino especializada en tecnología.
 TCL Electronics, empresa multinacional de origen chino especializada en electrónica de consumo.